Мануел има више значења:

 Мануел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мануел (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику